How ist der Familienname folgender Personen:

 Edith How-Martyn (1875–1954), britische Politikerin, Suffragette und eine der ersten Fürsprecherinnen der Empfängnisverhütung
 Henry How (1828–1879), kanadischer Chemiker, Geologe und Mineraloge
 William Walsham How (1823–1897), Geistlicher der Kirche von England, Bischof von Wakefield sowie Kirchenlieddichter

Siehe auch:
 Howe
 Hough
 Hau